Дейч (, можливі транслітерації Deutch, Deitch, Deich) — єврейське прізвище
 Армін Джозеф Дейч (1918–1969) — американський астроном
 Дейч Борис Давидович — український політик, екс-голова ВР Криму, нардеп
 Дейч Лев Григорович — народоволець і меншовик
 Дейч Олександр Йосипович — російський і український театрознавець
 Дейч Олександр Миколайович (1899–1986) — радянський астроном
Єврейські прізвища